François Puaux – (1806-1895) prawnik i duchowny francuski
 François Puaux – ambasador Francji w Egipcie (1968) i we Włoszech (1975-1981)